Павоне () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Павоне, Мариано (род. 1982) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Велес Сарсфилд».
 Павоне, Рита (род. 1945) — итальянская поп-рок-певица и исполнительница песен в разных жанрах.
 Павоне-дель-Мелла — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Брешия.
 Павоне-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.